Der Rogers Cup 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Montreal. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 6. bis 12. August 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Rogers Cup fand vom 4. bis 5. August 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Montreal